693